Miejscowości w USA
 Santa Anna – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Coleman
 Santa Anna – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Starr
 Gminy w USA
 Santa Anna (ang. Santa Anna Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie De Witt

 Inne
 Antonio López de Santa Anna – meksykański generał i dyktatator
 Santa Anna – XVI-wieczny żaglowiec joannitów

 Zobacz też
 Santa Ana
 Sant’Anna